Nella stagione 1983-1984 il Paluani Chievo disputò il suo nono campionato di Interregionale.

Stagione

Rosa 

Giocatori utilizzati: 27

Allenatore: Dario Baruffi

Risultati

Campionato

Note

1983-1984